La stagione 2009-2010 della Lega Nazionale A ha visto laurearsi campione il SC Bern.

Partecipanti

Classifica regular season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, P=Perse, VS=Vinte ai supplementari, PS=Perse ai supplementari, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Playoff

Playout

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist, Pt=Punti

Spareggio (LNA-LNB)

Verdetti 
  SC Bern Campione di Svizzera 2009-2010
  EHC Biel rimane in Lega Nazionale A

Collegamenti esterni 
 
 

2010 1
Hockey su ghiaccio nel 2009
Hockey su ghiaccio nel 2010